Напланум (Na-ap-la-nu-um) — вождь одного из аморейских племён (возможно это племя амнанум), правил приблизительно в 2026 — 2005 годах до н. э.

Биография 
В коротком списке царей Ларсы, составленном в правление вавилонского царя Самсу-илуны преемника Хаммурапи, Напланум представлен как основатель династии и первый царь города Ларсы, расположенного в номе Урук. Простой расчёт по годам правления царей Ларсы данными этим списком, указывает, что Напланум являлся современником царя III династии Ура Ибби-Суэна. Однако в Ларсе не найдено ни одного памятника подтверждающего пребывание Напланума в этом городе. Также известно, что царь Ура продолжал распоряжаться в Ларсе и поддерживать его храмы (сохранились данные о выдаче скота храму Шамаша в этом городе), в то время когда там как-бы начал править уже Напланум. Согласно одной версии Напланум был простым царским чиновником, находившимся на службе у Ибби-Суэна и по какой-то причине попавший в список царей Ларсы. Либо он был предком более поздних царей Ларса, от которого они прослеживали своё происхождение. В самой Ларсе он никогда не правил и, на самом деле, этим городом завладели лишь его потомки. Возможно, что Напланум, как вождь скотоводческого племени, захватил лишь пастбища в ряде восточных номов Двуречья и, вероятно, под его контролем находился Лагаш и, возможно часть тех городов, которые перечислены как погибшие в «Плаче о гибели Ура»: Умма, Ларак, может быть Кеш. Ни в одной собственной надписи ни один из более поздних царей Ларсы не упоминает Напланума, как своего предка.

Имя Напланум встречается в нескольких хозяйственных текстах, составленных в последние годы правления III династии Ура. В них он часто назван словом «марту», то есть амореем. Отмечены его продажи больших партий зерна во время голода наступившего накануне падения Ура. Возможно, что этот купец и вождь аморейского племени Напланум это одно и то же лицо. Богатства накопленные на спекуляциях с зерном могли способствовать потомкам Напланума в основании собственного царства.

Согласно списку царей Ларсы Напланум правил 21 год.

Примечания

Литература 
 
 
 
 The Rulers of Larsa, M. Fitzgerald, Yale University Dissertation, 2002

Цари Ларсы
Персоналии по алфавиту
Правители Азии XXI века до н. э.